David Rees puede referirse a:

 David Rees (matemático)
 David Rees (escritor)
 David Rees (cantante)